Щербако́в — русская фамилия, образованная от слова щербак, то есть человек, лишившийся переднего зуба или нескольких зубов. Известна с XVII века как дворянская фамилия Вятки, а также Нижегородской и Черниговской губернии.

Щербаков

А 
 
 
 Щербаков, Альберт Николаевич (род. 1976) — российский футболист.
 
 Щербаков, Арсений Яковлевич (1839—1900) — российский врач, педагог и общественный деятель.
 Щербаков, Арсентий Арсентьевич (1917—1974) — Герой Советского Союза.

Б

В 
 
 Щербаков, Валентин Петрович (род. 1939) — Герой Социалистического Труда.
 
 Щербаков, Виктор Иванович (1922—1947) — военно-морской лётчик-ас, Герой Советского Союза.
 
 
 Щербаков, Всеволод Сергеевич (1904—1963) — советский художник, педагог.

Г

Д 
 Щербаков, Дальвин Александрович (род. 1938) — советский и российский актёр театра и кино.
 Щербаков, Даниил Петрович — царевосанчурский купец 2-й гильдии.
 Щербаков, Денис Леонидович (род. 1978) — белорусский футболист и футбольный судья.

Е

И 
 
 Щербаков, Игорь Владимирович (род. 1955) — советский композитор.
 Щербаков, Илья Сергеевич (1912—1996) — советский дипломат, посол во Вьетнаме и Китае.

К 
 Щербаков, Кирилл Александрович (род. 1985) — российский биатлонист.

Л

М

Н

О

П 
 
 
 Щербаков, Прохор Васильевич (1914—1971) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Р 
 Щербаков, Роман Николаевич (1918—1987) — советский учёный.
 Щербаков, Руслан Владимирович (род. 1969) — российский шахматист.

С 
 Щербаков, Салават Александрович (род. 1955) — российский скульптор.

Ф

Ю

Я



Топоним 
 Щербаков — название города Рыбинск с 1946 по 1957 год.
 Щербаков — посёлок, Одоевский район, Тульская область, Россия

См. также 
 
 
 Новощербаков

Примечания

Ссылки 
 Щербаков
